Malborghetto ima više značenja:
 Malborghetto, Ferrara
 Malborghetto, Roma
 Malborghetto, Udine